Badioukov est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Бадюков :
 Alekseï Badioukov (1978-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe